2201 Oljato – asteroide della fascia principale
 Oljato-Monument Valley – località degli Stati Uniti d'America nell'Arizona
 Oljato-Monument Valley – località degli Stati Uniti d'America nello Utah